Ez a lista az európai labdarúgással kapcsolatos főbb rekordokat tartalmazza.

Legtöbb megnyert trófea

Klubok szerint 

Ha a győzelmi évek félkövérrel szerepelnek, az rekord az adott sorozatban. Ha a klub neve szerepel félkövérrel, sikerült megnyernie mindhárom főbb európai kupasorozatot.

A táblázat az 1955–2014 között megrendezett európai labdarúgókupák eredményeit tartalmazza.

Országok szerint 
A táblázat az 1955–2014 között  (a 2014-es UEFA-szuperkupa kivételével) megrendezett európai labdarúgókupák eredményeit tartalmazza.

+ = Az ország nem létezik már (nincs labdarúgó szövetsége)
* = Németország eredményeivel együtt

Játékosok szerint

Edzők, akik mindhárom rangos trófeát megnyerték

Összesített góllövőlista 

Itt a BL-ben, a BEK-ben, az UEFA-kupában, a KEK-ben, valamint az Európai szuperkupában szerzett gólok is szerepelnek.

Lásd még 

 UEFA-bajnokok ligája
 UEFA-kupa
 Kupagyőztesek Európa-kupája
 Bajnokcsapatok Európa-kupája
 UEFA-bajnokok ligája-rekordok és statisztikák
 UEFA-kupa-rekordok és statisztikák
 Kupagyőztesek Európa-kupája-rekordok és statisztikák
 UEFA-bajnokok ligája-győztes labdarúgók listája

Források 

Labdarúgással kapcsolatos listák
Sportrekordok